Альвареш Перейра де Мелу () — фамилия.
 Диана Алвареш Перейра де Мелу, 11-я герцогиня Кадавал (род. 1978) — португальская аристократка.
 Жайме Алвареш Перейра де Мелу, 3-й герцог Кадавал (1684—1749) — португальский дворянин и государственный деятель.
 Нуну Алвареш Перейра де Мелу, 1-й герцог Кадавал (1638—1727) — португальский дворянин, военный и государственный деятель.